Patroni – plurale di patrono, cittadino autorevole, generalmente un patrizio, dell'antica Roma
 Patroni – figure dal significato specificamente religioso nel cattolicesimo

Persone
 Patroni Griffi – antica famiglia nobile napoletana e pugliese
 Alfredo Patroni (1891–1944) – militare italiano
 Dino Vincenzo Patroni (1947) – pittore, scultore e ceramista italiano
 Filippo Patroni Griffi (1955) – magistrato, funzionario e politico italiano
 Gino Patroni (1920-1992) – giornalista e scrittore italiano
 Giovanni Patroni (1869-1951) – archeologo e accademico italiano
 Giuseppe Patroni Griffi (1921-2005) – regista, drammaturgo, sceneggiatore e scrittore italiano
 Pietro Patroni (1676-1744) – ottico italiano